Улица Го́голя () — улица протяженностью около 650 метров, расположенная в городе Кременчуг (Полтавская область, Украина).

Описание 
Улица расположена в центральной части города. Начинается у Днепра и пересекает следующие улицы: Штабная, Коцюбинского, Победы и Академика Маслова.

История 
По плану 1774 года улица была одной из самых коротких в городе. Улица проходила через заселенные земли старого посада Кременчуга и первоначально заканчивалась на Посадской площади, которая находилась между современными улицами Гоголя и Мазепы (тогда — Еленская). 

В первой половине XIX века Еленская улица в месте пересечения с Докторской улицей (ныне — ул. Академика Маслова) раздваивалась. Один конец уходил на угол Грязной площади, другой направлялся к границе города. В отрезок Еленской улицы между Грязной площадью и Докторской улицей влилась улица, получившая название Кагамлыцкой, начинавшаяся на берегу реки Кагамлык.

В начале ХІХ века на пересечении с Малой Мещанской улицей (ул. Коцюбинского) были построены здание Кременчугской провиантской комиссии. В дореволюционный период в зданиях располагалось управление артиллерийских складов Одесского военного округа.

К середине XIX века в начале улицы с одной стороны находились постройки главного штаба, а с другой — производственные корпуса пивомедоваренного завода Ямпольского. На углу с Киевской улицей находилась женская гимназия. Недалеко от женской гимназии находилось 4-е городское начальное училище.

Во второй половине XIX века Еленская и Кагамлыцкая улицы разделились узким кварталом, а Кагамлыцкая под небольшим углом была выведена на площадь перед Народной аудиторией. 

В начале XX века Кагамлыцкая улица была переименована в улицу Гоголя. Николай Васильевич неоднократно бывал в Кременчуге. 

В годы немецкой оккупации многие дома по улице Гоголя были разрушены. В послевоенные годы здания военного госпиталя были восстановлены. Также было восстановлено здание гимназии, в нём разместился лётный колледж. На месте разрушенных зданий провиантской комиссии был построен стадион колледжа.

Объекты 
Дом № 1. Жилой двухэтажный дом довоенной постройки.
 Дом № 2. Комплекс главного штаба инспектора резервной кавалерии и поселения войск и Дом для наблюдения за движением судов по Днепру (башня Потёмкина).
 Дом № 5. Здание лётного колледжа.
 Дом № 6. Бывшее здание женской гимназии (ныне — здание лётного колледжа), памятник архитектуры.
 Дом 7. Бывшее здание городского училища (ныне — детская художественная школа).

Литература 
 Лушакова А. Н., Евселевский Л. И. «Улицами старого Кременчуга» (2001)

Примечания 

Улицы Кременчуга
Кременчуг